El término Eguzquiza o Egusquiza es comúnmente un apellido/nombre familiar de origen vascuense, pero puede referirse a:

Arte y Cultura 

 Pedro Sánchez Egusquiza y Serra y Soria, pseudónimo de Florentino Soria López (1876-1949), pedagogo y escritor español.
 Rogelio de Egusquiza (1845-1915), pintor, escultor y grabador español.

Deportes 

 Estadio José Gálvez Egúsquiza, complejo deportivo en la ciudad del distrito de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, Perú.
 Rafael de Egusquiza y Basterra (1935-2017), oficial de Aduanas, directivo del Athletic Club, y medallista olímipico en hockey sobre hierba de España.

Geografía 

 Egusquiza, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.

Milicia y Seguridad 

 Antonio de Alurralde y Egúzquiza (1670-1736), general español, gobernador, justicia mayor y capitán de la provincia de la Tucumán.
 Juan Bautista Egusquiza (1845—1902), político y militar paraguayo
 Carlos Egúsquiza Amez (1940-1965), policía peruano, Guardia de la Guardia Civil del Perú, Mártir Institucional del Perú.

Política e Historia 

 Alfredo Eguzquiza (1904-), abogado, político, interventor y profesor universitario argentino.
 José Gálvez Egúsquiza (1819-1866), abogado, catedrático y político peruano. 
 Pedro Gálvez Egúsquiza (1822-1872), abogado, político, educador y diplomático peruano.